Па́бло Оска́р Кавалье́ро Родри́гес (; 13 апреля 1974, Ломас-де-Самора) — аргентинский футболист, вратарь.

Начал карьеру в клубе «Велес Сарсфилд», затем выступал за «Унион» (Санта-Фе). После «Униона» уехал в Испанию, где выступал за клубы «Эспаньол», «Сельта» и «Леванте». С 2008 года по 2009 год Кавальеро выступал за уругвайский клуб «Пеньяроль».

На международной уровне за сборную Аргентины Кавальеро провёл 26 матчей. Он был участником двух чемпионатов мира и одной Олимпиады, на которой аргентинцы завоевали серебряные медали.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на espn.go.com
 Профиль на gfdb.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Обладатели трофея Саморы